Freaks, Faggots, Drunks and Junkies — пятый студийный альбом Джи-Джи Аллина, записанный с участием коллектива Bulge. Данный альбом был издан лейблом Homestead Records в 1988 году.

Тематика песен 
Лирика затрагивает табуированные темы. Аллин неожиданно перескакивает от разговоров о наркотических веществах, насилии и мочеиспускании к разговорам о парафилиях: унижение, изнасилование, педофилия и «анти-социальная мастурбация».

Отзывы критиков 
Альбом получил положительные отзывы. Команда Ultimate Guitar присудила данному релизу 7.9 баллов из 10, отметив: «Это, наверное, самый известный альбом позднего творчества Джи-Джи».

Стив Хьюи из AllMusic присудил данному релизу 4 с половиной звезды из 5, однако раскритиковав смысл и посыл творчества Аллина: «Таких песен, как „Die When You Die“, „Last in Line for the Gang Bang“, „Young Little Meat“, „Suck My Ass It Smells“ и хита „Outlaw Scumfuc“ достаточно, чтобы подорвать чью-либо веру в человечество до самого основания. Всю музыку Аллина можно оценить, наверное, как самую худшую, которая когда-либо записывалась; это его наиболее чёткое самовыражение».

Список композиций

Участники записи 
 Джи-Джи Аллин — вокал, продюсирование

Bulge
 Эд Линч — бас-гитара
 Чарли Инфекция — ударные
 Джонни Икс — электрогитара
 Марк Шихан — электрогитара (композиции: 6, 16—18)
 «Придурок» (другой псевдоним — Билл Нормал) — клавишные (12-ая композиция)
 Все вышеперечисленные — продюсирование

Дополнительный персонал
 Пэт Тодд — звукоинженер

Примечания 

Альбомы хардкор-панка
Альбомы Homestead Records